A memento mori latin fogalom, melynek jelentése „emlékezz a halálra”. További lehetséges jelentései:

 Mementó, 2000-es amerikai játékfilm
 Memento Mori, videójáték
 Requiem: Memento Mori, online szerepjáték
 Memento Mori, svéd doom metal együttes
 Memento Mori, a Buck-Tick együttes 2009-es albuma
 Memento Mori, a Flyleaf együttes 2009-es albuma
 Memento mori, Muriel Spark regénye